Glockshuber ist der Familienname folgender Personen:

 Margot Glockshuber (* 1949), deutsche Eiskunstläuferin
 Rudi Glockshuber (* 1959), deutscher Biophysiker